Wardley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Wardley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Rutland
 Wardley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear
 Wardley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex